Chondrus — рід червоних водоростей порядку Gigartinales.

Види 
Включає 11 підтверджених видів:
 Chondrus armatus (Harvey) Okamura
 Chondrus canaliculatus (C.Agardh) Greville
 Chondrus crispus Stackhouse
 Chondrus elatus Holmes
 Chondrus giganteus Yendo
 Chondrus ocellatus Holmes
 Chondrus pinnulatus (Harvey) Okamura
 Chondrus uncialis Harvey & Bailey
 Chondrus verrucosus Mikami
 Chondrus yendoi Yamada & Mikami

Примітки 

Червоні водорості
Роди водоростей